I due rivali – cortometraggio del 1917 diretto da Polidor 
I due rivali (The Cock-Eyed World)  – film del 1929 diretto da Raoul Walsh
I due rivali (Beware of Barnacle Bill) – cortometraggio del 1935 diretto da Dave Fleischer e, non accreditato, Willard Bowsky